Факундо Даниэль Торрес Перес (; родился 13 апреля 2000, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Орландо Сити» и сборной Уругвая.

Клубная карьера 
Уроженец Монтевидео, Факундо вырос в городе Лас-Пьедрас. Выступал за молодёжные команды «Хувентуд Ривер де Ла-Пас» и «Ла-Пас Уондерерс». В возрасте 10 лет начал выступать за молодёжную команду клуба «Пеньяроль». 16 августа 2020 года дебютировал в основном составе «Пеньяроля» в матче Примеры Уругвая против клуба «Бостон Ривер», выйдя на замену во втором тайме, после чего отметился забитым мячом.

24 января 2022 года перешёл в клуб MLS «Орландо Сити», подписав в качестве молодого назначенного игрока четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. По сведениям прессы стоимость трансфера составила рекордные для клуба $9 млн. В высшей лиге США дебютировал 27 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Клёб де Фут Монреаль». 19 марта в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за «Орландо Сити».

Карьера в сборной 
Представлял юношеские сборные Уругвая на чемпионате Южной Америки (до 15 лет) в 2015 году и на чемпионате Южной Америки (до 17 лет) в 2017 году. Является лучшим бомбардиром сборной Уругвая до 17 лет (14 голов). В 2020 году сыграл за сборную Уругвая до 20 лет.

В марте 2021 года был включён в предварительную заявку главной сборной Уругвая на матчи отборочного турнира к чемпионату мира, однако позднее КОНМЕБОЛ отменил матчи сборных в марте в связи с карантинными мерами.

8 июня 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 против Парагвая дебютировал в национальной сборной Уругвая.

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Пеньяроля»
  Профиль футболиста на сайте Уругвайской футбольной ассоциации

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Орландо Сити»